Grand Prix Maďarska 1988 (oficiálně IV Pop 84 Magyar Nagydíj) se jela na okruhu Hungaroring v Mogyoródo v Maďarsku dne 7. srpna 1988. Závod byl desátým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix Maďarska